Příjmení Herzig nese více různých osobností:

 Arno Herzig (* 1937) – německý historik novodobých dějin
 Emma Maria Herzig (1873–1933) – lékařka a československá politička německé národnosti
 Eva Herzigová (* 1973) – česká supermodelka a herečka
 Karl Herzig (1803–1849) – český a rakouský podnikatel a politik německé národnosti